El Consejo Zuliano de Planificación (CONZUPLAN) es un organismo venezolano responsable del desarrollo y ejecución de obras en el estado Zulia.

Historia 
En enero de 1963, se reúnen los principales representantes de sectores económicos y sociales de la región zuliana con el fin de revisar la situación actual del Estado. Durante estas reuniones se establece la necesidad de crear un organismo regional de planificación que permita la correcta  integración y coordinación de acciones nacionales y regionales. Es por ello que el 24 de agosto de 1964 el gobierno del estado Zulia emitió un decreto en el cual constituía el Consejo Zuliano de Planificación (CONZUPLAN).

Objetivos 
 Programar y promover el desarrollo integral del Zulia.
 Asesorar al Gobierno Regional y a las municipalidades en los proyectos y programas de desarrollo.
 Coordinar, propiciar, activar y facilitar las diferentes actividades económicas de los distintos organismos públicos y privados de la región.

Estructura 
 Consejo Superior
 Comisión Ejecutiva
 Presidencia (Gobernación)
 Dirección General
 Oficina de Servicios Administrativos

Referencias 

Organizaciones de Venezuela
Economía del Zulia